Amid Its Hallowed Mirth — дебютный студийный альбом американской дэт/дум-метал-группы Novembers Doom, вышедший в 1995 году. В 2001 году был переиздан на лейбле Dark Symphonies.

Предыстория 

С момента своего основания в 1989 году группа Novembers Doom записала несколько демо. Демозаписи не продавались, поскольку были предназначены для лейблов. На тот момент дум-метал не был сколько-нибудь популярен, поэтому у группы были трудности с поисками лейбла. Наконец, группой заинтересовался свежесозданный итальянский лейбл Avantgarde Music. Кюр называл это «значительным шагом для группы». Специально для лейбла Regress Records, руководство которого было в дружеских отношениях с Роберто, работавшего на Avantgarde Music, Novembers Doom в 1993 году записала двухпесенное демо, которое Роберто передал друзьям из Regress Records. При его посредничестве был заключен контракт между группой и Regress Records на выпуск альбома. Однако, после записи альбома права на него были выкуплены лейблом Avantgarde Music, который в конечном итоге и занялся выпуском альбома.

Музыка и тексты

Список композиций

Композиции 
В начале 90-х точка зрения Кюра на творчество группы постепенно меняется. Он начинает смотреть на музыку и тексты песен намного серьёзнее, чем когда создавал группу в 1989 году. Он приходит к мысли, что демозаписи были сделаны откровенно плохо, а лирика содержала довольно скудный набор мыслей и идей. Кроме того, пережив весьма болезненный разрыв со своей подругой, музыкант решает писать тексты на основе своих эмоций, но так чтобы это не было слишком очевидно для слушателей. В своей книге он писал: «Я создал жанр, где все истинные значения сильно зашифрованы».

«Aurora’s Garden»
Эта песня основана на видении Кюром того, каким может быть Чистилище. В воскресной католической школе маленькому Кюру рассказывали, что Чистилище — это такое место между адом и раем, куда попадают люди сразу после смерти. Но попадают не все, а лишь те, у которых есть неискупленные при жизни грехи, и при этом грешники не испытывают раскаяния за эти грехи. Эта идея весьма понравилась Кюру. И данная песня посвящена двум влюблённым, оказавшимся в Чистилище после своей смерти. Они любят друг друга больше чем Господа, что является грехом с точки зрения их религии. Поскольку они не раскаиваются в своих чувствах, то их любовь не позволит им попасть в Рай.

Песня была написана под впечатлением от негатива со стороны родителей возлюбленной Кюра, запрещавшим своей дочери иметь отношения с молодым музыкантом, что в конечном итоге привело к их расставанию.

«Amour Of The Harp»
Здесь в поэтической форме описывается как негативная ситуация в отношениях превращается в позитивную. Иногда, чтобы следовать зову своего сердца, необходимо принести жертву.

Участники записи 

Novembers Doom
 Пол Кюр — вокал
 Стив Николсон — гитара, бас-гитара
 Джо Эрнандес — ударные
 Кэти Джо Хейна — вокал

Другие музыканты
 Эммет Холл — ударные («Nothing Earthly Save the Thrill» и «Seasons of Frost»)
 Джим Бреснан — гитара («Nothing Earthly Save the Thrill» и «Seasons of Frost»)

Персонал
 Участники Novembers Doom — продюсеры
 Джим Харви — звукорежиссёр (Breakthrough Audio, Чикаго)
 Рон Рейд — сведение и мастеринг (Breakthrough Audio, Чикаго)

История релиза 
Выпустив в 2007 году альбом The Novella Reservoir, группа занялась переизданием своего старого материала. 27 мая 2008 года альбом Amid Its Hallowed Mirth был перевыпущен лейблом The End Records. В издании 2008 года в дополнение к 9 оригинальным трекам были добавлены 2 дополнительные песни (ранее выходившие в составе переиздания 2001 года), и все 4 песни с демозаписи 1990 года Scabs. Критики отмечали, что с учётом возросшей популярности группы крайне интересно ознакомиться с их ранними творениями. Кроме того, по их мнению, коллекционеров должны были привлечь дополнительные треки на новом издании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы The End Records
Альбомы Novembers Doom
Альбомы на английском языке
Альбомы Avantgarde Music